Lipí  ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Lipí, Gemeinde im Okres České Budějovice
 Lipí, Ortsteil von Chotilsko, Okres Příbram
 Lipí, Ortsteil von Manětín, Okres Plzeň-sever
 Lipí, Ortsteil von Náchod, Okres Náchod
 Lipí, Ansiedlung von Oznice, Okres Vsetín